Карбонера има више значења:

 Карбонера
 Карбонера (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Карбонера (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Карбонера (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику